BUB1 бета  — серин/треониновая протеинкиназа митотической контрольной точки, кодируемая у человека геном BUB1B.

Функция 
Этот ген кодирует киназу, являющуюся ключевым звеном контрольной точки сборки веретена деления в митозе. Белок локализован в кинетохорах и играет важную роль в ингибировании комплекса стимуляции анафазы, задерживая начало анафазы и обеспечивая надлежащую сегрегацию хромосом. Функция этой протеинкиназы нарушена при многих формах рака.

Повышенная экспрессия BubR1 у мышей расширяет период здоровой жизни.

Взаимодействия 
BUB1B, как было выявлено, взаимодействует с:

 AP2B1,
 BRCA2
 BUB3,
 CDC20,
 HDAC1,
 MAD2L1,
 SNCG.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гены
КФ 2.7.11